Tribolium, genre d'insectes coléoptères de la famille des Tenebrionidae.
 Tribolium, genre de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae.